Kaagvere (Kanepi), een plaats in Estland, gemeente Kanepi
 Kaagvere (Kastre), een plaats in Estland, gemeente Kastre